Вислая Дубрава — название населённых пунктов в России:
 Вислая Дубрава — село в Губкинском районе Белгородской области.
 Вислая Дубрава — посёлок в Чердаклинском районе Ульяновской области.